

Cinema 
 The Willow Tree – film del 1911
 The Willow Tree – film del 1920 diretto da Henry Otto
 The Willow Tree – film del 2005 diretto da Majid Majidi

Letteratura 
 Il salice (The Willow Tree) – romanzo di Hubert Selby del 1998